Hohenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hohenberger (* 1948), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Hohenberger (1867–1941), österreichischer Maler
 Herbert Hohenberger (* 1969), österreichischer Eishockeyspieler
 Johann Friedrich Hohenberger (1950–1991), deutscher Bauunternehmer
 Karl Hohenberger, deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Kurt Hohenberger (1908–1979), deutscher Trompeter und Bandleader
 Lydia Hohenberger (1959–2011), deutsche Politikerin (AL) 
 Martin Hohenberger (* 1977), österreichischer Eishockeyspieler
 Udo Hohenberger (* 1967), österreichischer Maler
 Werner Hohenberger (* 1948), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Höhenberger
 Hohenberg
 Hohenberge